Списък на градовете е Беларус – в началото на 2008 година 112 населени места имат статут на град.

 
Беларус